Universiade 1983 steht für:
 Sommer-Universiade 1983
 Winter-Universiade 1983